Дизажио () — величина скидки от номинальной стоимости, с которой продается товар. Обычно дизажио выражается в процентах от номинала.

Противоположностью дизажио является ажио.

Пример 
Если сказано, что облигация номинальной стоимостью 100 рублей продается с дизажио 5 %, то значит цена её равна 95 рублям (100 рублей минус 5 % от 100 рублей).

См. также 
 Альпари
 Ажио
 Номинальная стоимость

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/12974 Словарь финансовых терминов. Дизажио]

Ценные бумаги
Экономические термины